Lo yottabyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati l'unità di misura è il byte, il termine deriva dalla unione del prefisso SI yotta con byte ed ha per simbolo YB. 

Il prefisso yotta deriva dal termine greco okto a indicare l'ottava potenza di 1000.

A causa dell'uso improprio dei prefissi binari nel definire e usare il kilobyte, il valore dello yottabyte nella pratica comune ha potuto assumere i seguenti significati:

  byte = 10008 = 1024 byte
ossia 1 quadrilione di byte.

  = 10248 = 280 byte = 1 yobibyte

Lo yobibyte, che pure non è ancora uno standard definito dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), esprime  byte senza nessuna incertezza e dovrebbe quindi essere utilizzato al posto del più diffuso yottabyte (che è standard solo di fatto) per esprimere tale quantità.

Esempi
Nel 2010 è stato stimato che l'archiviazione di uno yottabyte su dischi da un terabyte richiederebbe un milione di centri grandi come gli stati di Delaware e Rhode Island messi insieme. Alla fine del 2016 la densità di memoria era aumentata al punto tale che uno yottabyte potrebbe essere immagazzinato in una Scheda SD che occupa circa il doppio di un Hindenburg (circa 400.000 metri cubi).

La quantità totale di dati che potrebbe essere memorizzata nell'universo osservabile usando tutti i 1078-1082 atomi come singoli bit di informazioni (usando per esempio i loro spin) è tra 1,25×1053 e 1,25×1057 yottabytes.

Note

Voci correlate 
 Sistema internazionale di unità di misura
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Altri progetti 

Unità di informazione